Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру GDF Suez Grand Prix 2007 проходили в рамках Туру WTA з 21 по 29 квітня.

Жанетта Гусарова і Міхаелла Крайчек були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Агнеш Савай і Владіміра Угліржова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Мюллер і Габріела Навратілова з рахунком 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Марія Кириленко Олена Лиховцева (півфінал)
 Елені Даніліду Ясмін Вер (півфінал)
 Луціє Градецька Рената Ворачова (1-ше коло)
 Агнеш Савай Владіміра Угліржова (чемпіонки)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draws 

2007
Budapest Grand Prix
Budapest Grand Prix